A Esperança Futebol Clube  é um clube de futebol da cidade de Calheta de São Miguel no nordeste da ilha do Santiago de Cabo Verde.  O clube joga a Primeira Divisão de Santiago Norte desde novembro de 2018.

História
Esperança Futebol Clube foi fundado em 2004. O clube comemorou 10ª aniversario em 2014.  O clube foi registrando em 2016 e joga o primeiro jogo oficial, em maio de 2018, Esperança da Calheta venceu o único título regional de Segunda Divisão com 17 vences e 68 jogos (uma recorde de Segunda Divisão e todos os dois divisões de Santiago Norte) e promovido o primeiro tempo em Primeira Divisão regional por temporada de 2018-19.

Estádio
Os jogos, em casa, são disputados no Estádio da Calheta.  Outros clubes populares também jogam neste estádio, incluindo: GD Calheta, AJAC e Flor Jovem da Calheta. O clube treina neste estádio.

Futebol

Regionais

Estatísticas 
Melhor classificação: 4a - (regional)
Apresentações nos campeonatos regionais:
Primeira Divisão: Um, na temporada de 2018-19
Segunda Divisão 2
Melhores pontos totais na temporada: 5 (regional), em 2018
Maiores vitórias na temporada: 17 (regional), em 2018
Maiores saldos de gols na temporada: 68 (regional), em 2018

Referências

Ligações externas 
 Esperança FC em Web Cup

Clubes de futebol de Cabo Verde
Clubes de futebol de Santiago (Cabo Verde)
Liga Insular de Santiago (Zona Norte)
Primeira Divisão de Santiago Norte
Clubes de futebol fundados em 2004
Fundações em Cabo Verde em 2004